Truth (álbum) - álbum de estréia do The Jeff Beck Group
Truth (canção de Gwen Stefani) - da cantora Gwen Stefani
Truth (canção de Seether) - da banda Seether
The Truth - canção do cantor estadunidense de pop, Kris Allen
Truth (filme), produção de 2015

Desambiguação